Die 91. Eiskunstlauf-Europameisterschaften fanden vom 24. bis 31. Januar 1999 in Prag statt.

Ergebnisse 
 B = Bewertung
 KP = Kurzprogramm
 K = Kür
 OT = Originaltanz
 PT = Pflichttanz
 QA = Qualifikation (Gruppe A)
 QB = Qualifikation (Gruppe B)

Herren

Damen 

 Z = Zurückgezogen

Paare 

 Z = Zurückgezogen

Eistanz

Medaillenspiegel

Weblinks 
 

1999
Sportveranstaltung 1999
Europameisterschaften 1999
Sportveranstaltung in Prag